Антонио Квадри (; 1777, Венеция — 1845) — итальянский экономист, автор ряда работ в области статистики.

Публикации 
 Memoria di economia politica (Падуя, 1819)
 Huit jours à Venise (Венеция, 1822, по-французски и по-итальянски)
 Storia della statistica (Венеция, 1824)
 Prospetto statistico delle provincie Venete (Венеция, 1826)
 Dieci epochi della storia d’Italia (Венеция, 1828)
 Histoire et statistique comparée des divers Etats de l’Italie (1830).
 Il Canal Grande di Venezia descritto da Antonio Quadri ; e rappresentatoin LX (i.e. XLVII) tavole (1831)
 Abrégé de l'histoire de la République de Venise (1831)
 La Piazza di San Marco in Venezia (1831)
 Serto de' dogi Mocenigo per l'imeneo Mocenigo-Spaur (1840)

Ссылки 
 Quadri, Antonio в Библиотеке Конгресса США
 Antonio Quadri в Open Library
 La piazza di San Marco in Venezia 
 

Персоналии:Венеция